Червената капела може да се отнася за:

 Червената капела, организирана в полза на СССР в Западна Европа група за шпионаж срещу националсоциалистическа Германия;
 Червената капела, древноегипетски параклис в Карнак;
 Червената капела, шотландска музикална поп-група;
 Червената капела, руски телевизионен сериал;